Plaats in Indonesië
 Pagersari (Bergas), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Pagersari (Mungkid), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Pagersari (Patean), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Pagersari (Tlogomulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Pagersari (Kalidawir), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Pagersari (Pagerageung), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java